Пикка́р () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пиккар, Бертран (род. 1958) — швейцарский аэронавт и лётчик, сын Жака Пиккара.
 Пиккар, Жак (1922—2008) — швейцарский исследователь морских глубин, сын Огюста Пиккара.
 Пиккар, Жан (химик) (1884—1963) — американский химик швейцарского происхождения, брат-близнец Огюста Пиккара.
 Пиккар, Лейла (род. 1971) — французская горнолыжница.
 Пиккар, Огюст (1884—1962) — швейцарский исследователь, физик, изобретатель стратостата и батискафа «Триест».
 Пиккар, Франк (род. 1964) — французский горнолыжник, олимпийский чемпион, победитель этапов Кубка мира.

См. также 
 Пикар
 Пикард